Джиро ди Тоскана () — шоссейная велогонка, с 1923 года проводящаяся в итальянской провинции Ареццо. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

С 2016 года организаторы часто чередуют формат проведения гонки — от двухдневного до однодневного. Выпуски 1946, 1967 и 1986 годов одновременно являлись чемпионатом Италии в групповой гонке.

Призёры 

 В 1933 году соревнование проводилась среди любителей в формате многодневной гонки.
 В 1934 году прошло два выпуска гонки: однодневная гонка среди профессионалов и многодневная — среди любителей.

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Ссылки 
 Джиро ди Тоскана на FirstCycling
 Джиро ди Тоскана на Memoire du cyclisme
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года
Спортивные соревнования в Тоскане